Ленс Армстронг (Lance Armstrong (справжнє ім'я — Ленс Едвард Гундерсон) 18 вересня 1971 ) — американський професійний велогонщик . 
 Ленс Девідс (Lance Davids, 11 квітня 1985) — південноафриканський футболіст, півзахисник.

 Джермейн Ленс (Jeremain Lens, * 24 листопада 1987) — нідерландський футболіст, півзахисник.